Библида (Библис) — персонаж древнегреческой мифологии.
 (199) Библида — астероид из группы главного пояса, который был открыт 9 июля 1879 года.